Буркіна-Фасо поділена на 13 областей, 45 провінцій і 301 департамент.

Див. також 
 Провінції Буркіна-Фасо
 Департаменти Буркіна-Фасо